Jacksonville City Nights — седьмой студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса, выпущенный 27 сентября 2005 года на лейбле Lost Highway. Это второй диск, записанный Адамсом вместе с организованной им группой The Cardinals. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких как Allmusic, Pitchfork Media, Uncut, Chicago Tribune, PopMatters и другие.

Об альбоме 
Альбом Адамса Jacksonville City Nights был назван по имени его родного города Джэксонвилл в штате Северная Каролина (США) и стал вторым из трилогии дисков, записанных за семь месяцев 2005 года вместе с его собственной группой The Cardinals. К 2007 году тираж альбома составил 100,000 копий в США и 158,000 во всём мире.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Райана Адамса
Альбомы на английском языке
Альбомы Lost Highway Records